Anglia:
 Chale – wieś
 Chale Green – osada

Szwajcaria:
 Châlè – franko-prowansalska nazwa gminy Sâles

Zambia:
 Chale – wieś

Inne:
 Chale Island – wyspa 

Osoby:
 Roberto Chale – peruwiański piłkarz